Der andere Blick heißen die Filme
 Der andere Blick (1982), ungarisches Filmdrama
 Der andere Blick (1991), österreichischer Dokumentarfilm

sowie eine Reihe animierter Kurzfilme, die an verschiedenen Hochschulen entstanden und vom ZDF und von 3sat präsentiert wurden.